Paulsberg steht für:

 Paulsberg (Radebeul), Weinberg und gleichnamiges Herrenhaus in der Lößnitz
 Paulsberg (Wuppertal), Bergrücken bei Wuppertal
 Dieter Paulsberg (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Hanna Paulsberg (* 1987), norwegische Jazzmusikerin